Grand Temple steht für folgende Kirchengebäude:

 Grand Temple de La Chaux-de-Fonds, Schweiz
 Grand Temple de Lyon, Frankreich
 Grand Temple de Nîmes, Frankreich
 Grand Temple (Anduze), Kirchengebäude der Vereinigten Protestantischen Kirche Frankreichs in Anduze im Département Gard (Region Okzitanien)